Джордж Белл (; 1828—1907) — бригадный генерал армии США, в Гражданскую войну воевал на стороне Армии Союза. Отец генерал-майора Джорджа Белла младшего.

Биография 
Родился 12 марта 1828 года в городе Хейгерстаун, штат Мэриленд, в многодетной семье Уильяма Даффилда Белла (1793-1841) и его жены Сьюзан Гарри Белл (1799-1870).

Белл окончил Военную академию США 14-м по успеваемости в выпуске 1853 года и был назначен временным вторым лейтенантом артиллерии. 31 октября 1853 года получил постоянное звание второго лейтенанта 1-го артиллерийского полка. 

Служил во многих фортах США: Fort Hamilton, Fort McIntosh, Fort Brown, Fort McHenry и Fort Clark. Принимал участие в боевых действиях во время Семинольских войн во Флориде в середине 1850-х годов.

В начале Гражданской войны в США был назначен помощником генерала в Техасе, затем перевелся в Мэриленд и был назначен квартирмейстером в Аннаполисе. С 1861 по 1865 год он продолжал служить на должностях в сфере обеспечения: был офицером отвечающим за склады в Александрии, штат Вирджиния; инструктором комиссаров и помощником комиссара армии Потомака; главным комиссаром департамента Department of the Susquehanna; офицером, отвечающий за склады в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время войны имел звания майора, подполковника, полковника и бригадного генерала.

После окончания гражданской войны Джордж Белл с октября 1865 года по март 1869 года был главным комиссаром департамента Department of Washington. Затем продолжал служить в главных комиссариатах до конца своей военной карьеры в военных департаментах: Department of the South (Атланта), Department of the Ohio (Цинциннати),  Department of the Missouri (Форт Ливенворт),  Department of the East (Нью-Йорк).

Джордж Белл ушел в отставку в 1892 году, проживал в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1904 году Белл стал бригадным генералом в отставке.

Умер 2 января 1907 года в родном городе, где был похоронен на кладбище Роуз-Хилл-Семетери.

Семья 
В 1858 году Белл женился в Сан-Антонио, штат Техас на Isabella McCormick (1835–1920) из Вашингтона. У них было семь сыновей и одна дочь. Два сына стали военными, окончив Вест-Пойнт.

Примечания

Ссылки 
 Hagerstonians In The Civil War - Brevet Brigadier General George Bell
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1853
 Белл на findagrave.com

Бригадные генералы (США)
Выпускники Военной академии США
Участники Семинольских войн
Генералы армии Союза